Paolo dal Pozzo Toscanelli – matematico, astronomo e cartografo italiano
 Giuseppe Toscanelli – patriota e politico italiano
 Nello Toscanelli – politico italiano
 Palazzo Toscanelli – palazzo storico di Pisa
cratere Toscanelli – cratere lunare
Toscanelli – tipologia di sigari toscani